Санди Хук има више значења:
 Санди Хук (Висконсин)
 Санди Хук (Мериленд)
 Санди Хук (Кентаки)